Марк Зобак (Mark D. Zoback; ) — американский геофизик.
Доктор философии (1975). Профессор Стэнфордского университета (с 1984), в 1991—1997 гг. заведовал кафедрой геофизики. Прежде работал в Геологической службе США. Директор Stanford Natural Gas Initiative. Член Национальной инженерной академии США (2011).

Биография 
Окончил Аризонский университет (бакалавр геофизики, 1969). В 1969—1971 гг. работал в нефтяной промышленности. Затем в Стэнфордском университете получил степени магистра (1973) и доктора философии (1975) по геофизике.

В 1973—1975 и 1976—1984 гг. геофизик Геологической службы США.
С 1984 года профессор геофизики Стэнфордского университета, ныне (с 2005) также именной профессор (Benjamin M. Page Professor), в 1991—1997 гг. заведовал кафедрой геофизики.

Фелло Геологического общества Америки (1984), Американской ассоциации содействия развитию науки (1985), Американского геофизического союза (1998), American Rock Mechanics Association (2011), почётный фелло Европейского союза наук о Земле (1999), почётный член  (2012).

Автор более 300 работ, имеет пять патентов, автор двух книг. Несколько изданий выдержала его книга Reservoir Geomechanics (Cambridge University Press, 2007).

Награды и отличия 
 Премия Гумбольдта (1989)
 Kenneth M. Cuthbertson Award (1998)
 New Zealand Geophysics Prize (2006)
  (2006)
  Американского геофизического союза (2008)
  Европейского союза наук о Земле (2013)
 Эйнштейновский профессор Китайской АН (2013)
 Robert R. Berg Outstanding Research Award, American Association of Petroleum Geologists (2015)
 Outstanding Contribution to the Public Understanding of the Geosciences Award, American Geological Institute (2016)
 Best Papers in The Leading Edge Award (2018)

Примечания

Ссылки 
 CV
 https://earth.stanford.edu/mark-zoback
 https://profiles.stanford.edu/mark-zoback
 Louis Bergeron. Earthshaking possibilities may limit underground storage of carbon dioxide, says Stanford geophysicist // Stanford Report, December 14, 2010.
 Louis Bergeron. Extracting natural gas from shale can be done in an environmentally responsible way, says Stanford researcher on government panel // Stanford Report, August 30, 2011.
 Carbon capture and storage likely to cause earthquakes, say Stanford researchers (June 19, 2012)
 Geoscientist Cites ‘Critical Need’ for Fundamental Energy Research (December 5, 2012)
 Stanford scientists develop new tool to reduce risk of triggering manmade earthquakes (February 27, 2017)

Геофизики США
Члены Национальной инженерной академии США
Профессора Стэнфордского университета
Доктора философии по геофизике
Члены Геологического общества Америки
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки
Члены Американского геофизического союза
Эйнштейновские профессора Китайской АН
Лауреаты премии Гумбольдта